Валентина Бушмич — художник, переможець конкурсу «Золотий гомін» (народне мистецтво) у номінації живопис.
 Бушмич Давид Григорович (27 березня 1902, Єлисаветград — 24 жовтня 1995, Нью-Йорк) — радянський офтальмолог українського походження, учений-медик.